Let the World Know () — третий студийный альбом шведской метал-группы Dead by April, вышедший 12 февраля 2014 года. Этот альбом является первым без экстрим-вокалиста Джимми Стримелла, который впоследствии был заменен на Кристофера Андерссона, и последним для первого барабанщика Александера Свеннингсона и исполнителя чистого вокала Сандро Сантьяго, покинувших в феврале и ноябре 2014 года соответственно.
На песни "As A Butterfly" и "Beautiful Nightmare" сняты клипы с новым барабанщиком Маркусом Розелом.
Три песни из альбома, "As a Butterfly", "Beautiful Nightmare" и "Hold On", были переработаны - они записаны в 2019 году с Джимми Стримеллом и Понтусом Хьельмом на вокале и Маркусом Розеллом на ударных.

Об альбоме 
О начале записи альбома было объявлено в октябре 2012 года и завершили его запись в ноябре 2013. На всю запись музыкального материала ушло около 13 месяцев. Список композиций и обложка альбома были опубликованы 9 декабря 2013 года на официальной странице Facebook.
Релиз диска состоялся 12 Февраля 2014 года. В отличие от предыдущей работы, общее звучание стало заметно легче и приблизилось к альтернативному металу, увеличилось количество электронной составляющей; напротив, экстремального вокала стало несколько меньше, а в некоторых песнях, например «Replace You», он отсутствует.

Список композиций

Участники записи 
Dead by April
 Сандро Сантьяго — чистый вокал
 Кристофер Андерсон — экстрим-вокал
 Понтус Хьельм — гитары, клавишные, программирование, бэк-вокал
 Александер Свеннингсон — ударные
 Маркус Весслен — бас-гитара

Позиции в чартах

Ссылки 
 Dead By April to release Let the World Know in February Blabbermouth.net

Примечания 

Альбомы 2014 года
Альбомы Dead by April